2019 Scandinavian FIM Speedway Grand Prix – szósta impreza z cyklu Grand Prix w sezonie 2019. Zawody odbyły się 17 sierpnia 2019 na stadionie G&B Arena w Målilli.

Zawodnicy i pozycje startowe 
Komisja Speedway Grand Prix na zawodnika startującego z dziką kartą nominowała Jacoba Thorssella. Zawodnikami rezerwowymi zostali: Kim Nilsson i Victor Palovaara.

Ze względu problemy osobiste w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Max Fricke.
 (#45)  Greg Hancock → (#46)  Max Fricke

Z powodu kontuzji w zawodach nie wystąpił Greg Hancock. Jako zmiana kwalifikowana wystąpił: Mikkel Michelsen.
 (#85)  Antonio Lindbäck → (#155)  Mikkel Michelsen

Wybór pozycji startowych odbył się 16 sierpnia.

Wyniki

Klasyfikacja po zawodach

Przypisy

Zobacz też 
 Sport żużlowy

Linki zewnętrzne 
 Speedway Grand Prix Strona oficjalna

Skandynawia
2019
2019 w Szwecji